Минулорічна чемпіонка Анна Кароліна Шмідлова програла в другому колі Беатріс Аддад Майя.

Аманда Анісімова виграла свій перший титул WTA-туру, здолавши в фіналі Астру Шарма, 4–6, 6–4, 6–1.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузери

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

References

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
Copa Colsanitas
2019 у колумбійському спорті